— миноносец Императорского флота Японии немецкой постройки.

Строительство 

Заказан по судостроительной программе 1896. Построен в Германии на верфи компании «Шихау» в Эльбинге (ныне Эльблонг) в 1897—1898 годах. Был перевезён в Японию в разобранном виде, собран на верфи «Мицубиси», вступил в строй 22 июня 1900 года.

Оказался вторым (первый-«Фукурю») и последним японским миноносцем 1-го класса немецкой постройки, в серию же пошли миноносцы типа «Хаябуса», основанные на французском проекте.

История службы 

В ходе русско-японской войны был флагманом 16-го отряда миноносцев (флаг капитан-лейтенанта Вакабаяси). Принял участие в ночной фазе Цусимского сражения.

В ходе модернизации в концы войны было установлено более мощное артиллерийское вооружение (1 76-мм орудие и 2 57-мм) и радиотелеграфная станция. 

С 1905 года использовался как учебный, в начале Первой мировой войны был флагманом флотилии тральщиков под Циндао. 

Исключён из состава флота 22 ноября 1922 года, разобран на металл в 1926 году.

Литература 
 [wunderwaffe.narod.ru/Magazine/BKM/Jap_DD/ Патянин С. В. Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии 1879—1945 гг.]

Миноносцы Японии
Миноносцы XIX века
Военно-морской флот Японской империи
Суда по алфавиту
Военные корабли и суда Mitsubishi